Luise von Oranien-Nassau ist der Name folgender Personen:

 Luise von Oranien-Nassau (1828–1871), durch Heirat Königin von Schweden und Norwegen
 Luise von Preußen (1808–1870), Prinzessin von Preußen und durch Heirat Prinzessin der Niederlande
 Luise Juliana von Oranien-Nassau (1576–1644), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz